

Geografia
Cammarata – comune italiano della provincia di Agrigento
Monte Cammarata – montagna della provincia di Agrigento

Persone
Carmelo Cammarata – scultore italiano
Diego Cammarata – politico italiano
Fabrizio Cammarata – calciatore e allenatore di calcio italiano
Luigi Cammarata – vescovo cattolico italiano
Nicolò Cammarata – giocatore di biliardo italiano